Astrid Norská (Astrid Maud Ingeborg; * 12. února 1932 Oslo, Norsko) je druhou dcerou norského krále Olafa V. a jeho manželky, princezny Marty Švédské.

Život 
Princezna Astrid byla pokřtěna v palácové kapli 31. března 1932 a jejími kmotry byli: prarodiče z otcovy strany, král Haakon VII. a královna Maud; prarodiče z matčiny strany, princ Karel a princezna Ingeborg ze Švédska; teta Astrid, vévodkyně brabantská; Alžběta, vévodkyně z Yorku; princezna Thyra Dánská; princ Evžen Švédský; a Jiří, vévoda z Kentu. Jména dostala po tetě Astrid a babičkách Maud a Ingeborg.

Princezna Astrid vyrůstala na královském statku Skaugum v Askeru a byla soukromě vzdělávána. Druhou světovou válku strávila s matkou a sourozenci v exilu ve Washingtonu, DC.

Po válce studovala ekonomii a politické dějiny na Oxfordu.

Od matčiny smrti v dubnu 1954 do bratrovy svatby v srpnu 1968 byla princezna Astrid první dámou Norska, plnila s otcem všechny reprezentativní povinnosti, včetně státních návštěv.

Mezi její koníčky patří pletení, vyšívání, čtení a malování porcelánu.

V roce 2005 se zúčastnila ceremonií k 60. výročí ukončení druhé světové války, včetně odhalení plakátu, který označoval vyhnanství norského monarchy v Londýně.

V únoru 2012 princezna Astrid oslavila 80. narozeniny soukromou večeří v královském paláci v Oslu.

Manželství a potomci 
Princezna Astrid se 12. ledna 1961 provdala za rozvedeného Johana Martina Fernera (22. 7. 1927 – 24. 1. 2015), námořníka nešlechtického původu, olympijského medailistu a obchodníka v Askeru. Svatbu řídil biskup Arne Fjellbu. Pár mě pět dětí:

 1. Kateřina (* 22. 7. 1962 Oslo)
 ⚭ 1989 Arild Johansen (* 18. 6. 1961 Oslo)
 2. Benedikta (* 27. 9. 1963 Oslo)
 I. ⚭ 1994 Rolf Woods (* 17. 6. 1963 Oslo), rozvod 1998
 II. ⚭ 2000 Mons Einar Stange (* 26. 5. 1962 Oslo), rozvod 2003
 3. Alexandr (* 15. 3. 1965 Oslo)
 ⚭ 1996 Margrét Gudmundsdóttir (* 27. 3. 1966 Reykjavík)
 4. Alžběta (* 30. 3. 1969 Oslo)
 ⚭ 1992 Tom Folke Beckmann (* 14. 1. 1963 Oslo)
 5. Karel Kristián (* 22. 10. 1972 Oslo)
 ⚭ 2014 Anna-Stina Slattum Karlsen (* 23. 2. 1984 Bærum)

Tituly a vyznamenání 

 12. února 1932 – 12. ledna 1961: Její Královská Výsost princezna Astrid Norská
 od 12. ledna 1961: Její Výsost princezna Astrid Fernerová

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Norské princezny
Narození v roce 1932
Narození 12. února
Narození v Oslu
Žijící lidé
Ženy